Альфа Этники 1979/1980 () — 44-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1979/1980
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1979 году
Спорт в Греции в 1980 году